Bronzino ist der Familienname folgender Personen: 

 Agnolo Bronzino (1503–1572), italienischer Maler
 Alessandro Allori, auch Il Bronzino (1535–1607), Neffe von Agnolo Bronzino, italienischer Maler
 Cristofano Allori, auch Bronzino der Jüngere (1577–1621), Sohn von Alessandro Allori, italienischer Maler